Петряиха — название населённых пунктов:

Россия 
 Петряиха — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Петряиха — деревня в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области.
 Петряиха — деревня в Рузском районе Московской области.
 Петряиха — деревня в Шатурском районе Московской области.